Пінгвіни Мадагаскару — багатозначний термін.

Значення  
 «Пінгвіни Мадагаскару»  — американський CGI-мультсеріал виробництва компанії «Nickelodeon» та «DreamWorks Animation». 
 «Пінгвіни Мадагаскару: Операція «З новим роком»» — мультиплікаційний фільм, випущений студією «DreamWorks Pictures» у 2005. 
 «Пінгвіни Мадагаскару» — комп'ютерно-анімаційний фільм студії «DreamWorks». Спін-офф серії фільмів «Мадагаскар».

Див. також  
 Мадагаскар (значення)